Soppe kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Soppe-le-Bas, kommun, departementet Haut-Rhin i regionen Grand Est, 
 Soppe-le-Haut, före detta kommun, departementet Haut-Rhin i regionen Grand Est,